Dichaeturidae är en familj av djur. Dichaeturidae ingår i ordningen Chaetonotida, fylumet bukhårsdjur och riket djur. I familjen Dichaeturidae finns 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Dichaeturidae